Алексей Алексеевич Богданов:
 Богданов, Алексей Алексеевич (1907—1971) — советский учёный-геолог
 Богданов, Алексей Алексеевич (род. 1935) — советский и российский химик, академик РАН.